Niemcy:
 Berka – dzielnica Sondershausen
 Berka/Werra – dzielnica Werra-Suhl-Tal
 Berka/Werra – dawna wspólnota administracyjna w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Wartburg
 Bad Berka – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Weimarer Land
 Berka vor dem Hainich – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Wartburg
 Berka – rzeka, dopływ Werry

Osoby:
 Karel Berka – czeski filozof
 Milan Berka – czeski piłkarz ręczny

Inne:
 Berka – ród